ХПЗ

 Харьковский паровозостроительный завод
 Харьковский приборостроительный завод